Аве́рин (Аве́рина) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Аверин, Борис Валентинович (1942—2019) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук.
 Аверин, Василий Кузьмич (1884/1885—1945) — украинский революционер.
 Аверин, Виктор Григорьевич (1885—1955) — российский учёный, зоолог.
 Аверин, Владимир Петрович (род. 1932) — советский легкоатлет и тренер по лёгкой атлетике.
 Аверин, Всеволод Григорьевич (1889—1946) — советский художник-график.
 Аверин, Геннадий Александрович (род. 1942) — советский игрок в настольный теннис.
 Аверин, Григорий Иванович (1889—1937) — священник, причислен к лику святых.
 Аверин, Дмитрий Васильевич (1899—1942) — советский военный деятель, комбриг.
 Аверин, Евгений Сергеевич (1937—1998) — советский и российский журналист и общественный деятель.
 Аверин, Егор Валерьевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Аверин, Иван Степанович (род. 1932) — звеньевой совхоза «Серебряные пруды» Серебряно-Прудского района Московской области, Герой Социалистического Труда.
 Аверин, Игорь Александрович (1959—2022) — российский ученый в области разработки и исследования наноматериалов, доктор технических наук.
 Аверин, Козьма Иванович (1799—1849) — российский историк, археолог.
 Аверин, Константин Яковлевич (1862 — после 1918) — кораблестроитель, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.
 
 
 Аверин, Никита Владимирович (род. 1984) — писатель-фантаст, сценарист.
 
 Аверин, Олег Георгиевич (при рождении Козлович; род. 1961) — советский и белорусский певец, гитарист, клавишник, автор песен, писатель.
 Аверин, Павел Иванович (1775—1849) — бессарабский губернатор, действительный статский советник.
 
 Аверин, Юрий Иванович (1922—1990) — советский актёр.



См. также 
 Аверино
 Аверины (значения)
 Аверины — дворянский род
 Аверченко
 Аферин

Примечания